Il existe des monastères organisés en prieuré sous le vocable Saint-Victor :
 Prieuré Saint-Victor de Bray
 Prieuré Saint-Victor de Genève

Voir aussi 
 

Homonymie de prieurés